Despenser oder le Despenser ist der Familienname folgender Personen:

 Edward le Despenser, 1. Baron le Despenser (1336–1375), englischer Adliger und Militär
 Elizabeth Despenser († 1408), englische Adlige
 Henry Despenser (um 1341–1406), englischer Adliger und Geistlicher, Bischof von Norwich 
 Hugh Despenser († 1238), englischer Adliger

 Richard le Despenser, 4. Baron Burghersh (1396–1414), englischer Adliger
 Thomas le Despenser, 1. Earl of Gloucester (1373–1400), englischer Adliger und Rebell

Siehe auch:
 Despenser War, Rebellion von englischen Adligen